Sants puede referirse a:

En infraestructuras ferroviarias puede designar:

Estación de Barcelona-Sants, principal estación de ferrocarril de Cataluña ubicada en Barcelona. Dispone de servicios de alta velocidad, larga distancia, media distancia y cercanías.
Estación de Sants-Estació, estación de las líneas L3 y L5]] del Metro de Barcelona ubicada en la estación de Barcelona-Sants.
Estación de Plaça de Sants, estación de la línea L5 del Metro de Barcelona ubicada en la plaza de Sants de Barcelona.
Túnel de alta velocidad Barcelona Sants-La Sagrera, túnel ferroviario urbano de alta velocidad ubicado en Barcelona que une la estación de Sants con la futura estación de Estación de Barcelona-La Sagrera.

En lugares puede designar:
Distrito de Sants-Montjuic, distrito de Barcelona ubicado al sur de la ciudad con una extensión de 21,35 km² y 180 020 habitantes (2005).
Barrio de Sants, barrio barcelonés ubicado en el distrito de Sants-Montjuic.
Barrio de Sants-Badal, barrio barcelonés ubicado en el distrito de Sants-Montjuic.
Calle de Sants, calle barcelonesa ubicada en el distrito de Sants-Montjuic.
Mercado de Sants, mercado barcelonés situado en el barrio homónimo.

En deporte puede designar:
*Unió Esportiva de Sants, club polideportivo del barrio barcelonés de Sants fundado en 1922.